Брязова () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Сармізеджетуса.
 Брязова () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Марджина.